Чантада:

 Чантада — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия.
 Чантада — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия.